Grosz biały goleniowski 
 Grosz biały śląski